Kakwa peut désigner :
 les Kakwa, un peuple d'Ouganda et du Soudan du Sud
 le kakwa, une langue nilotique orientale